Серхио Асенхо Андрес (; 28 июня 1989, Паленсия) — испанский футболист, вратарь клуба «Реал Вальядолид».

Клубная карьера 
Родившийся в городе Паленсия, Кастилия и Леон, Асенхо начал играть за юношеские составы клуба «Вальядолид» и вскоре оказался одним из лучших игроков.

8 июля 2009 года Асенхо перешёл в клуб «Атлетико Мадрид», сумма трансфера составила 5 миллионов евро, срок контракта — 4 года. В составе «Атлетико Мадрид» он стал обладателем кубка Лиги Европы 2009/10.

В 2013 году Серхио перебрался в «Вильярреал».

Карьера в сборной 
В 2006 году Асенхо был вызван в испанскую юношескую сборную и, проведя все матчи в стартовом составе, завоевал в её составе бронзовые медали чемпионата Европы.

Достижения 
«Атлетико Мадрид»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2009/10
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2010
 Обладатель Кубка Испании: 2012/13

«Вильярреал»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2020/21

Сборная Испании U19
 UEFA U-19 Championship : 2007

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Вальядолид B»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Вильярреал»